Вабр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Тулузи, 35 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 468 осіб у працездатному віці (15-64 років) 318 були активні, 150 — неактивні (показник активності 67,9%, у 1999 році було 65,4%). З 318 активних працювало 267 осіб (159 чоловіків та 108 жінок), безробітних було 51 (22 чоловіки та 29 жінок). Серед 150 неактивних 27 осіб було учнями чи студентами, 74 — пенсіонерами, 49 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 376 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 792,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вабр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн